

Cinema 
 I'll Be There - Mio padre è una rockstar (I'll Be There) – film del 2003 diretto da Craig Ferguson

Musica 
 I'll Be There – brano di Bobby Darin del 1960, reinterpretato da Elvis Presley nel 1969
 I'll Be There – brano dei Jackson 5 del 1970, reinterpretato da Mariah Carey nel 1992
 I'll Be There – brano di Kazumi Watanabe del 1978, scritto da Ryūichi Sakamoto e Akiko Yano, dagli album Tokyo Joe e Kylyn
 I'll Be There – album di Gail Davies del 1981
 I'll Be There – singolo di Emma Bunton 2004, dall'album Free Me
 I'll Be There – singolo degli Chic del 2015
 I'll Be There – singolo di Jess Glynne del 2018

Pagine correlate 
I'll Be There for You